Die Snookerweltmeisterschaft 2000 fand vom 15. April bis zum 1. Mai 2000 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1999/2000.

Titelverteidiger war der Schotte Stephen Hendry, der aber in diesem Jahr bereits in der ersten Runde gegen den Engländer Stuart Bingham mit 7:10 verlor. Sieger wurde der Waliser Mark Williams, für den dies der erste Weltmeistertitel war.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde 
Während der Hauptrunde wurden von 14 Spielern 54 Centuries erzielt. John Higgins erzielte mit zwölf die höchste Anzahl an Century-Breaks. Das höchste Break des Wettbewerbs erzielte Matthew Stevens mit 143 Punkten.

Einzelnachweise 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre